Threads — одинадцятий студійний альбом американської авторки-виконавиці Шерил Кроу. Реліз відбувся 30 серпня 2019 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Шерил Кроу 

Альбоми Шеріл Кроу
Альбоми Big Machine Records